Frínico era el nombre de varios personajes históricos de la Antigua Grecia.

Frínico, un estratego ateniense del siglo V a. C.
Frínico, un poeta trágico ateniense que vivió entre los siglos VI y V a. C.
Frínico, un poeta ateniense que cultivó la comedia en el siglo V a. C.
Frínico el Árabe, también llamado Frínico de Bitinia o Frínico el Aticista, un lexicógrafo y sofista del siglo II.